Ulica Rajska w Gdańsku
 Ulica Rajska w Krakowie
 Ulica Rajska we Wrocławiu

Rajska